Xikou () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Xikou w 2016 roku liczyła 14 933 mieszkańców – 6941 kobiet i 7992 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5372, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,78 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi